Camaret ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich: 

Camaret-sur-Aigues im Département Vaucluse
Camaret-sur-Mer im Département Finistère

Siehe auch:
Camarès im Département Aveyron